Mit Wirtschaftsforum kann gemeint sein

 Die APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, Asiatisch-Pazifisches Wirtschaftsforum): eine internationale Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, im pazifischen Raum eine Freihandelszone einzurichten

 das Baikaler Wirtschaftsforum zu Fragen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der russischen Regionen in Sibirien und im Fernen Osten, siehe Irkutsk#Wirtschaft

 das Weltwirtschaftsforum in Davos
 das Internationale Wirtschaftsforum St. Petersburg
 das Wirtschaftsforum (Karpacz)

 eine eingestellte Sendung des TV-Senders Sat.1